Tera Cora (Bonaire), een wijk van Kralendijk in Bonaire
 Tera Corá (Curaçao), een plaats in Curaçao